Дри́но (Дри́нос; , ) — река на юге Албании и северо-западе Греции, левый приток Вьосы. Образуется при слиянии рек Кувара () и Йифтопотамос () северо-западнее греческой деревни Ктизмата в общине (диме) Погони на северо-западе периферийной единицы Янина в периферии Эпир. Йифтопотамос в месте слияния с Куварой по мосту пересекается европейским маршрутом E853 (национальной дорогой SH4), который проходит вдоль левого берега Дрино. Исток Кувары находится близ деревни Ставроскьяди (). Исток Йифтопотамоса находится близ деревни Лавдани (). Пересекает государственную границу западнее греческой деревни Хрисодули и северо-западнее албанской деревни Какания в округе Гирокастра. По албанской территории течёт по равнине Дропули () между хребтов Люнджерисе () на востоке и Гера () на западе.

У реки Дрино есть множество притоков, самые крупные из которых:
 левые: Ксерия (), Мейне, Белица (Кардики, )
 правые: Суха (), Нимиса

Юго-восточнее города Тепелена впадает во Вьосу.

На левом берегу находятся села Ергуцати (), Терихати (), Дервичани () и город Гирокастра. На правом берегу долины Дрино в горах находятся руины античного города Антигония.

Примечания 

Бассейн Адриатического моря
Реки Албании
Реки Эпира
Пограничные реки